

Patronyme 

 Aino Alli (1879-1958), peintre finlandaise ;
 Darogha Ubbas Alli (), ingénieur et photographe indien ;
 Dele Alli (1996-), footballeur britannique ;
 Íñigo Alli Martínez (1973-), homme politique espagnol ;
  (1942-), avocat, peofesseur d'université et homme politique espagnol ;
 Paolo Alli (1950-), homme politique italien ; 
 Waheed Alli (1964-), homme d'affaires des médias et homme politique britannique d'origine indienne ;
 Yusuf Alli (1960-), athlète nigérian spécialiste du saut en longueur.

Prénom

Prénom finlandais 
  est un prénom féminin finlandais et un patronyme finlandais.

Prénom d'autre nationalité 
 , une actrice américaine des  et .

Toponyme 

 Alli, commune située dans la municipalité de Larraun de la communauté forale de Navarre, dans le Nord de l’Espagne ;
 Mousa Alli, ou Moussa Ali ou Moussa ’Ali ou Musa Ali ou Mussa-Ali, un volcan situé aux frontières entre l'Érythrée, l'Éthiopie et Djibouti ;
 Sorc-Alli ou Mallahle, ou Mallali ou Sorc-Ali, un volcan d'Éthiopie situé non loin de la frontière avec l’Érythrée.

Titres 
 Siempre estáis allí, album live du groupe de heavy metal espagnol Barón Rojo sorti en 1986
  (Là en bas), télésérie espagnole d'Antena 3, de Aitor Gabilondo, César Benítez et Óscar Terol, diffusée de 2015 à 2019

Autres 
 allí, un mot espagnol, adverbe de lieu, qui signifie « là »
 Alli, nom commercial de l'Orlistat, un médicament commercialisé par GlaxoSmithKline, l'équivalent chez Roche étant le Xenical